70-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 10 по 18 июня 2006 года в рамках ПроТура UCI 2006. Победу одержал немецкий велогонщик Ян Ульрих, однако в феврале 2012 года после расследования Спортивный арбитражный суд аннулировал все результаты гонщика, включая этот, из-за использования допинга.

Участники 
Участие в гонке приняли 20 команд ПроТура. Также уайлд-кард от организаторов получила местная проконтинентальная команда Team LPR.

Маршрут 
Гонка состояла из 9 этапов, общей протяженностью 1468 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
Тур Швейцарии 2006 на FirstCycling